Старое мусульманское кладбище — одно из мусульманских кладбищ г. Троицка Челябинской области.

Самые ранние захоронения датированы началом XIX века.

Среди похороненных на кладбище — мусульманское духовенство, а также видные представители татарского купечества города: Абубакировы, Бакировы, Валиевы, Яушевы и другие.

Похороненные 
 Зайнулла Расулев, мусульманский религиозный деятель, ишан, последователь суфизма, просветитель, один из лидеров движения джадидов. Могила З. Расулева является объектом паломничества. В начале XXI в. могила и территория вокруг неё были благоустроены.
 шейх Ахмадхаджи Рахманкулов, ахун г. Троицка и Троицкого уезда, просветитель, один из лидеров движения джадидов
 Мухаммед Бикматов, мусульманский религиозный деятель и просветитель
 Представители купеческой семьи Яушевых:
 Абдулвали Яушев
 Ахметжан Яушев
 Мухамметшариф Яушев
 Мухамметсадык Яушев
 Гайса Яушев

Галерея

См. также 

 Кладбища города Троицка

Ссылки 

Культовые сооружения Троицка
Кладбища Челябинской области
Татары в Челябинской области
Ислам в Челябинской области